Lukavec je lahko:
 Lukavec Klanječki (Hrvaška)
 Lukavec Posavski (Hrvaška)
 Lukavec Sutlanski (Hrvaška)
 Lukavec, Velika Gorica (Hrvaška)
 Lukavec, Ivanec (Hrvaška)